Europese weg 53
 BMW E53, een automodel uit de reeks BMW X5
 Nimzo-Indisch, ECO-code voor een van de varianten van deze schaakopening